Koita oder Koïta ist der Familienname folgender Personen:

 Bengali-Fodé Koita (* 1990), französischer Fußballspieler
 Mamby Koita (* 1998), malischer Fußballspieler
 Moussa Koita (* 1982), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Sékou Koïta (* 1999), malischer Fußballspieler
 Yaguine Koita (1984–1999), guineischer blinder Passagier, siehe Yaguine Koita und Fodé Tounkara